Schnute bezeichnet:

 umgangssprachlich den Mund, besonders eines Kleinkindes oder einer niedlichen Person
 die deutsche Bezeichnung des im Englischen als Duckface bezeichneten Internet-Phänomens
 Schnute (Bär) (1981–2015), letzte Stadtbärin von Berlin

Siehe auch: